Louis Bonamici (1878-1966), un peintre français d'origine italienne ;
 Suzanne Bonamici (1954- ), une femme politique américaine.

Homonymie de patronyme italien